Хибины:

Топонимы 
 Хибины — горный массив на Кольском полуострове.
 Хибины — национальный парк в Мурманской области.
 Хибины — железнодорожная станция в Мурманской области.
 Хибины — аэропорт в Мурманской области.
 Хибины — деревня в Невельском районе Псковской области.

Техника 
 «Хибины» — авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия.

См. также 
 Хибиногорск — бывшее название города Кировск.